Джо Кокер — англійський співак, який починав як естрадний виконавець, потім виконував рок і блюз. 
 Едвард Кокер — англійський гравер і викладач, автор розповсюдженного у Англії у 17 - 18 століттях підручника з арифметики. 
 Стівен Кокер (29 грудня 1991, Лондон) — англійський футболіст, захисник клубу «Тоттенхем Хотспур». 
 Найджел Рео-Кокер (14 травня 1984, Лондон) — англійський футболіст сьєрра-леонського походження, півзахисник клубу «Астон Вілла».

Див. також 
 Кокер — містечко в окрузі Таскалуса, штат Алабама, США.